Michael Hobbs – attore statunitense
Michael Hobbs – militare britannico
Michael Hobbs – rugbista neozelandese